Доњосаксонски се може односити на:
 Доњонемачки језик
 Западнодоњонемачки језик
 -{Northern Low Saxon}- (en)
 -{Dutch Low Saxon}- (en)
 Доња Саксонија

Види још
Нискосаксонски (вишезначна одредница)